Sleeper kan avse:

 Sleeper (bil) –  en standardbil som inte förändrats till utseendet, men som har trimmats och byggts om under skalet
 Sleeper (musikgrupp) – med sången Atomic i filmen Trainspotting
 Sleeper (tecknad serie) – tecknad serie av Ed Brubaker
 Sleeper hit – en term som används inom mediaindustrin
 Sleeper – originaltitel på en amerikansk science fiction-komedifilm från 1973, se Sjusovaren
 Light Sleeper – en amerikansk film från 1992

Se även
 Sleeper cell – flera betydelser
 Sleepers – en amerikansk thriller från 1996
 Sliper – en balk som dels fördelar järnvägsspårets last över banvallen